51-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 16-й среди юношей и девушек (англ. 2017 IBU Youth/Junior World Championships) проходил в словацком Осрблье с 21 февраля по 28 февраля 2017 года.

Изначально первенство должно было пройти в российском городе Остров, но в итоге Союз биатлонистов России принял решение самостоятельно отказаться от проведения международных соревнований на территории страны в 2017-м году. Решение связано с допинговым скандалом и с намерением сразу несколько стран бойкотировать соревнования.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнования

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2017 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Словакии
Февраль 2017 года
Спорт в Словакии в 2017 году
Чемпионаты мира в 2017 году
Биатлон в Словакии